Сосе́нко — українське прізвище.

Відомі люди 

 Сосенко Ксенофонт Петрович (1861—1941) — український етнолог, священик, двоюрідний брат Модеста Сосенка і батько Петра Сосенка.
 Сосенко Лев — військовий лікар, бригадний лікар УГА.
 Сосенко Марія — учителька дівочої тривіальної школи (Галич, 1864 р.).
 Сосенко Модест Данилович (1875—1920) — український художник-монументаліст.
 Сосенко Петро (1900—1937) — правник родом з Галичини, син Ксенофонта Сосенка.
 Острук-Сосенко Ярослава (1900—1973) — українська письменниця, громадська діячка.
 Сосенко Костянтин Федорович (1969) — український футболіст та футбольний агент, виступав за національну збірну Туркменістану.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко